Македонская баскетбольная лига () — высший дивизион системы баскетбольных лиг Северной Македонии. В сезоне 2016/2017 принимали участие 10 клубов.

Участники 

По состоянию на сезон 2016/2017

Чемпионы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации баскетбола Республики Северная Македония 

 
Баскетбол в Северной Македонии
Национальные баскетбольные чемпионаты